.in — национальный домен верхнего уровня для Индии. Регистрация доменов .in была начата в 1992 году, и открыта для всех желающих 16 февраля 2005 года. До 2005 года из-за жёстких требований к регистрации в зоне .in было зарегистрировано только 7 тысяч доменов, к концу 2006 года их число превысило 200 тысяч.

IDN-домены 
Индия планирует ввести интернационализованные доменные имена на 22 языках народов Индии. , ICANN одобрила 15 из них:
  (деванагари)
  (тамильский язык)
  (бенгальский язык)
  (гурмукхи)
  (гуджарати)
  (телугу)
  (урду)

В 2016 году была одобрена заявка ещё на восемь доменных имён. , они ещё недоступны: 

  (каннада)
  (ассамский язык)
  (кашмирский язык)
  (малаялам)
  (ория)
  (санскрит)
  (сантали)
  (синдхи)

Примечания

Ссылки 
 Сведения whois для домена .in на сайте IANA

Национальные домены верхнего уровня
Появились в 1989 году в Индии